Karadżica (pasmo) – pasmo górskie w Macedonii Północnej
 Karadżica (schronisko) – schronisko turystyczne na stokach Mumdżicy

Zobacz też